Arkansas Branch ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arkansas Branch (Kentucky), im Breathitt County
 Arkansas Branch (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Arkansas Branch (Tennessee), im Lewis County
 Arkansas Branch (West Virginia), im Wayne County